Okręty US Navy o nazwie USS  "Chickasaw":
 Pierwszy  był monitorem. W służbie w latach 1864-65.
 Drugi  był holownikiem. W służbie w latach 1898-1913. 
 Trzeci  był holownikiem. W służbie w latach 1943-76.

Chickasaw